Scarpanto (in greco Karpathos) può riferirsi a:

Scarpanto – isola nel mare Egeo
Scarpanto – comune della Grecia nell'isola omonima
Scarpanto – unità periferica della Grecia nella periferica dell'Egeo Meridionale